Сезон ФК «Реал Вальядолід» 2018—2019 - сезон футбольного клубу Реал Вальядолід. Клуб взяв участь у Ла-Лізі та Копа-дель-Рей.

Гравці 
.

Резервна команда

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|-
|}

Бомбардири

Дисциплінарні покарання

Примітки 

Сезони ФК «Реал Вальядолід»
Вальядолід